Pallaviciniaceae är en familj av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Pallaviciniaceae i ordningen Pallaviciniales, klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Metzgeriales, klassen levermossor, divisionen levermossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pallaviciniaceae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Pallaviciniaceae